Ел Аренал има више значења:

 Ел Аренал, Северијано Амадор Капетиљо (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аренал (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Аренал (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Метапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Аренал (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аренал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аренал (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аренал (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аренал (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аренал (Тлалпан), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ел Аренал, Фелипе Агилар Бланкас (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аренал, Сан Херонимо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аренал (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аренал (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Аренал (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аренал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аренал (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аренал (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аренал (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аренал (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аренал, Ла Платаформа (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аренал (Мочитлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аренал, Уерта лос Рамирез (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аренал (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Ел Аренал (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аренал (Ел Аренал, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аренал (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аренал (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аренал (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Аренал (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Ел Аренал (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аренал (Ел Аренал, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аренал, Гранха Авикола (Ел Аренал), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аренал (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аренал (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аренал (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аренал (Амекамека), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аренал, Камино ал Аренал (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аренал (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аренал (Метепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аренал, Фамилија Карбахал, Рестауранте (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аренал (Толука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аренал (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Аренал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал, Лос Моралес (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Зинапекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Аренал (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аренал (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аренал (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аренал, Рио де Аренал (Сан Андрес Нуксињо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аренал (Сан Андрес Заутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аренал (Сан Себастијан Коатлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аренал (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аренал (Санта Марија Халапа дел Маркес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Аренал (Азизивакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал, Ла Колонија (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Уејтлалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Хонотла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Олинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Паватлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Тлапанала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Запотитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Зокијапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Аренал (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Аренал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Аренал (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аренал (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аренал (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аренал (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аренал (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аренал (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Аренал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Аренал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Аренал (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аренал (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аренал (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Аренал (Сан Хуан Уакзинко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Аренал (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Апазапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Бандериља), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Коскоматепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Исхуакан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал, Викторија Вите (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Лас Вигас де Рамирез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аренал (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аренал (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Аренал (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику